Ladrón puede referirse a:

Un término social y jurídico:
 El que comete un robo, especialmente si se dedica habitualmente a ello;

Dos personajes evangélicos:
 Mal Ladrón (Gestas);
 Buen Ladrón (San Dimas)

Un apellido español de origen vasco: 
 Ladrón Íñiguez;
 Vela Ladrón;
 Ladrón de Guevara.
Música:
 Grupo Ladrón.

Obras artísticas:
 Ladri di biciclette;
 Ladrón del tiempo;
 Ladrones (película);
 Ladrones (película de 2015);
 El ladrón de cadáveres;
 Hijo de ladrón;
 Santo Ladrón.

Otros usos:
 Policía y Ladrón
 Regleta multicontactos